Архиепархия Бхопала () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Бхопал, Индия. В митрополию Бхопала входят епархии Гвалиора, Джабалпура, Джхабуа, Индаура, Кхандвы, Сагара, Сатны, Удджайна. Кафедральным собором архиепархии Бхопала является церковь святого Франциска Ассизского.

История 
13 сентября 1963 года Римский папа Павел VI издал буллу "Qui divino consilio", которой учредил архиепархию Бхопала, выделив её из епархий Аджмера и Джайпура (сегодня — Аджмера и Джайпура), Индаура и Джабалпура.

Ординарии архиепархии 
 архиепископ Eugene D’Souza (13.09.1963 — 26.03.1994);
 архиепископ Paschal Topno (26.03.1994 — 15.06.2007);
 архиепископ Leo Cornelio (15.06.2007 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Qui divino consilio

Ссылки 
 Информация  
  Официальный сайт епархии 

Бхопал